Montes de Oca (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Manuel Augusto Montes de Oca, een Argentijns politicus, naamgever van bovenstaande plaats
 Montes de Oca (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie San José
 Villafranca Montes de Oca, een gemeente in de Spaanse provincie Burgos